Amphoe Nuea Khlong  (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Krabi. Die Provinz Krabi liegt in der Südregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Distrikte sind – von Nordwesten im Uhrzeigersinn – die Amphoe Mueang Krabi, Khao Phanom, Khlong Thom und Ko Lanta der Provinz Krabi. Im Westen liegt die Andamanensee.

Geschichte 
Der Unterbezirk (King Amphoe) Nuea Khlong wurde am 13. März 1992 eingerichtet, indem acht Tambon vom  Amphoe Mueang Krabi abgetrennt wurden.
Am 5. Dezember 1996 bekam der Landkreis seinen vollen Amphoe-Status.

Verkehr 
Im Amphoe Nuea Khlong liegt der internationale Flughafen Krabi, der die Provinz mit den anderen Landesteilen sowie mit dem benachbarten Ausland verbindet.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Nuea Khlong ist in acht Gemeinden (Tambon) eingeteilt, welche wiederum in 56 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Nuea Khlong () ist eine Kleinstadt (Thesaban Tambon) im Landkreis, sie besteht aus Teilen des Tambon Nuea Khlong.

Außerdem gibt es acht „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Nuea Khlong von amphoe.com (in Thai)

Nuea Khlong